Crețulescu ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin A. Crețulescu (auch Kretzulescu; 1809–1884), rumänischer Politiker, Ministerpräsident
 Nicolae Crețulescu (auch Kretzulescu; 1812–1900), rumänischer Arzt, Diplomat und Politiker; rumänischer Ministerpräsident